Сака де Агва има више значења:

 Сака де Агва (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сака де Агва (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику